Новая Заря — посёлок в Камешковском районе Владимирской области России, входит в состав Сергеихинского муниципального образования.

География 
Посёлок расположен на берегу реки Печуга в 3 км на юг от центра поселения деревни Сергеиха и в 20 км на северо-запад от райцентра города Камешково.

История 
Образован после Великой Отечественной войны, входил в состав Сергеихинского сельсовета, с 2005 года — в составе Сергеихинского муниципального образования.

В 1965 году посёлок цеха № 2 фабрики им. Карла Либкнехта Сергеихинского сельсовета переименован в посёлок Новая Заря.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Камешковского района